Das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 19. bis 25. Oktober 2015 parallel zum Kremlin Cup (Moskau) statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Annika Beck und im Doppel die Paarung Timea Bacsinszky / Kristina Barrois.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2015 fand vom 17. bis zum 19. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Roeser